Стари-Град ( — «старый город») — распространённое на территории бывшей Югославии название различных географических объектов.

В Боснии и Герцеговине
 Стари-Град — община и район в Сараеве.

В Сербии
 Стари-Град — община в Белграде.
 Стари-Град — община в Крагуеваце.

В Хорватии
 Стари-Град — город на северном побережье острова Хвар в Далмации.